Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 582 dans le monde.

 Route régionale 582 en Finlande
  dans certains pays